Rognes (Frankrijk), een plaats in het zuiden van Frankrijk
 Rognes (Noorwegen), een plaats in Noorwegen